Nex ist der Familienname folgender Personen
 Christiane Nex (* 1973), italienische Skibergsteigerin

nex steht für
 den Nickname des deutschen E-Sportlers Johannes Maget (* 1992)

NEX steht für
 die Zuggattung Nachtexpress, die Nachtzugverbindung der RDC Deutschland